Све́нское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Брянского района Брянской области. Административный центр — посёлок Свень.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Свенского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Брянского района
Сельские поселения Брянской области